W Rumunii
 Fundătura – wieś w okręgu Bacău, w gminie Motoșeni
 Fundătura – wieś w okręgu Kluż, w gminie Iclod
 Fundătura – wieś w okręgu Vâlcea, w gminie Vlădești
 Fundătura Răchitoasa – wieś w okręgu Bacău, w gminie Răchitoasa